

Geografia
Australia
 Gordon – sobborgo di Canberra
 Gordon – sobborgo di Sydney
Cile
 Gordon – isola della regione di Magellano e dell'Antartide Cilena
Regno Unito
 Gordon – distretto dei Grampiani, Scozia
 Gordon – paese del Berwickshire, Scottish Borders, Scozia
Stati Uniti d'America
 Gordon – città della Contea di Houston, Alabama
 Gordon – città della Contea di Wilkinson, Georgia
 Gordon – città della Contea di Sheridan, Nebraska
 Gordon – villaggio della Contea di Darke, Ohio
 Gordon – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Gordon – città della Contea di Palo Pinto, Texas
 Gordon – città della Contea di Ashland, Wisconsin
 Gordon – città della Contea di Douglas, Wisconsin

Musica
 Gordon – album dei Nomadi del 1975
 Gordon – singolo dei Nomadi del 1975, dall'album omonimo
 Gordon – album dei Barenaked Ladies

Onomastica

 Gordon – cognome scozzese e inglese 

 Gordon – nome proprio di persona inglese e scozzese maschile, originato dal cognome Gordon
Clan Gordon – clan scozzese

Persone 
 Gordon – militare statunitense

Personaggi fittizi
 Barbara Gordon  – personaggio dei fumetti 
 Flash Gordon  – personaggio dei fumetti 
 Flint Gordon personaggio della serie televisiva Heroes
 James Gordon  – personaggio dei fumetti
 Meredith Gordon – personaggio della serie televisiva Heroes

Scienze
 Gordon – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Pagine correlate 
 Michael Gordon